Минке́вич — фамилия.

Известные носители:
 
 Минкевич, Николай Анатольевич (1883—1942) — советский учёный-металловед.
 Минкевич, Франц Адольфович (1901—1988) — Герой Советского Союза.
 Минкевич, Хенрик (1880 — предположительно, 1940) — польский военачальник, дивизионный генерал Войска Польского.

См. также 
 Минков
 Минкин